Grímsey kan syfta på följande platser:

Island 

 Grímsey, ö, Norðurland eystra, 
 Grímsey, Steingrímsfjörður, ö i Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar